Cabeça - em inglês, head
Ou ainda:
Head (filme)
Head (Unix)
Head (American Horror Story)

Desambiguação